Komitet Administracyjny - jeden z organów rządowych Cesarstwa chińskiego w końcowym okresie panowania dynastii Qing.

Został utworzony w kwietniu 1901 w Xi’anie. Miał być instytucją nadzorującą wprowadzanie w życie założeń tzw. nowej polityki (chiń. xin zheng). Był odpowiedzialny za zebranie i opracowanie napływających na dwór projektów, przedstawiał je również do zatwierdzenia  monarsze.

Jego przewodniczącym został Yikuang, książę Qing. W jego skład weszli również między innymi Rong Lu, Liu Kunyi i Zhang Zhidong.

Bibliografia 

Urzędy w cesarskich Chinach
Dynastia Qing